La Piedrilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Piedrilla, Martínez de la Torre, ort, Veracruz, 
 La Piedrilla, Colipa, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar